SCH steht für:
 SCH (Automobilhersteller), ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Santander Central Hispano, größte Bankengruppe Spaniens, siehe Banco Santander
 Schenectady County Airport (IATA-Code), Flughafen in Schenectady, Bundesstaat New York
 singular cardinals hypothesis (dt. singuläre-Kardinalzahlen-Hypothese), eine mathematische Aussage
 Synchronization Channel, ein Steuerungskanal in einem Mobilfunknetz
 militärische Dienstgradabkürzung für Sergent-chef, Dienstgrad zahlreicher Länder im NATO-Rang OR-6, dem deutschen Feldwebel entsprechend
 CHC Airways (ICAO-Code), ehemalige niederländische Fluggesellschaft
 Schreiner Airways (ICAO-Code), ehemalige niederländische Fluggesellschaft

Sch steht für:
 Sch (Rapper), französischer Rapper (* 1993)
 Sch (Trigraph) in der deutschen Sprache

Sch. steht für:
 biologisches Autoren-Kürzel für Carl Johan Schönherr (1772–1848), schwedischer Entomologe

Sch. steht für:
 Scheiner-Grad (auch: º Scheiner), historische Angabe für die Empfindlichkeit von fotografischen Materialien

sch steht für:
 Sakechep (ISO-639-3-Code), eine der Mizo-Kuki-Chin-Sprachen in Nordost-Indien
 den stimmlosen postalveolaren Frikativ, den Laut, der in der deutschen Rechtschreibung mit sch dargestellt wird

.sch steht für:
 reservierte Second-Level-Domain in einigen Ländern für Schulen, siehe z. B. .uk #Second-Level-Domains
 Dateiendung (von schematics) für Schaltplandateien von einigen ECAD-Systemen wie Eagle (Software) oder KiCad

Abkürzung